Několik domů má přívlastek U Zlatého pluhu:

 Dům U Zlatého pluhu (Malá Strana), zvaný též U Tří stříbrných hvězd – činžovní dům se zachovalými gotickými, renesančními a barokními konstrukcemi na Malé Straně, Karmelitská č.p. 384/10 v Praze
 Dům U Zlatého pluhu (Nový Svět č.p. 88) – trojice domů vzniklých v areálu barokního měšťanského domu na Hradčanech, Nový Svět č.p. 88/23 v Praze
 Dům U Zlatého pluhu (Nový Svět č.p. 90) – původně barokní měšťanský dům, později přestavěný, na Hradčanech, Nový Svět č.p. 90/25 v Praze
 Dům U Zlatého pluhu (Pohořelec), zvaný též U Tří hvězd – barokní měšťanský dům renesančního původu na Hradčanech, Pohořelec č.p. 150/5 v Praze